

Codici 
 zhi – codice ISO 639-3 della lingua zhire

Altro 
 Imperatore Zhi – imperatore cinese leggendario